Чека — стрижень, який вставляють у спеціальний отвір
 ЧК («чека́») — скорочена назва Надзвичайної комісії для боротьби з контрреволюцією, саботажем і спекуляцією, яка існувала в перші роки Радянської влади.
 Ульпіано Чека — іспанський художник, скульптор, майстер плакату.

Топонім 

 Чека — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Гвадалахара .
 Чека — село в Ірані.